Carrillo Puerto steht für folgende geographischen Objekte in Mexiko:

 Carrillo Puerto (Campeche), Ort
 Carrillo Puerto (Chiapas), Ort
 Carrillo Puerto (Hidalgo), Ort
 Carrillo Puerto (Tamaulipas), Ort
 Municipio Carrillo Puerto, Verwaltungseinheit in Veracruz

Carrillo Puerto ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamín Carrillo Puerto (1893–1924), mexikanischer Revolutionär
 Edesio Carrillo Puerto (1891–1924), mexikanischer Revolutionär
 Elvia Carrillo Puerto (1881–1968), mexikanische Aktivistin und Politikerin

 Wilfrido Carrillo Puerto (1896–1924), mexikanischer Revolutionär

Siehe auch:
 Felipe Carrillo Puerto